Дворник Ігор Олексійович — заслужений працівник культури України.
 Дворник Катерина Гнатівна (1899 — ? після 1947) — українська державна діячка. Депутатка Верховної Ради УРСР першого скликання.
 Дворник Сергій Олександрович (* 1998) — український футболіст, воротар ФК «Гірник-Спорт».

Див. також 
 Дворников
 Двірник
 Дворнік
 Дворники (значення)

Примітки